Доње Ново Село може бити:

 Доње Ново Село (Бујановац), насеље у општини Бујановац, Република Србија
 Доње Ново Село (Ђаковица), насеље у општини Ђаковица, КиМ, Република Србија
 Доње Ново Село (Нијемци), насеље у општини Нијемци, Република Хрватска